Floda kan syfta på:

Dalarna
Floda socken, Dalarna – en socken i Gagnefs kommun, Dalarna
Floda landskommun, Dalarna – en tidigare kommun i Kopparbergs län 1863–1970
Floda församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift
 Floda kyrka, Dalarna – en kyrkobyggnad i Dala-Floda. Den är församlingskyrka i Floda församling i Västerås stift
 Dala-Floda – en tätort i Gagnefs kommun
Floda distrikt, Dalarna – ett distrikt i Gagnefs kommun och Dalarnas län 2016–

Södermanland
Floda socken, Södermanland – en socken i Katrineholms kommun, Södermanland
Floda landskommun, Södermanland  – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1970
Floda församling, Strängnäs stift – en tidigare församling i Strängnäs stift –2010
 Floda kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Flodafors i tidigare Floda församling numera Katrineholmsbygdens församling, Strängnäs stift
Floda distrikt, Södermanland – ett distrikt i Katrineholms kommun och Södermanlands län

Västergötland
 Floda, Lerums kommun – en tätort i Lerums kommun

Se även
 Flodafors – småort i Södermanland
 Floda och Bäck – småort i Dalarna